William Quantrill (1837-1865), hors-la-loi américain lors de la guerre de Sécession
 Quantrill, album de bande dessinée des Tuniques bleues